Schücker bzw. Schuecker ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Schücker (1836–1917), österreichischer Jurist und Politiker
 Maximilian Schuecker (* 1998), österreichischer Basketballspieler
 Zdenko Schücker (1824–1904), österreichischer Jurist und Politiker

Siehe auch:
 Schuëcker